Sacrement peut désigner :
 sacrement, un rite cultuel chrétien revêtant une dimension sacrée ;
 sacrement, dans la théologie de l'Église catholique, un signe sensible et efficace de la grâce de Dieu.

Voir aussi 
 Sacrement de pénitence et de réconciliation, un sacrement par lequel Dieu pardonne les péchés au pénitent
 Sacrement de mariage, un sacrement par lequel Dieu uni les époux
 Sacrement de l'eucharistie, un sacrement qui actualise le sacrifice du Christ
 Sacrement de l'ordination
 Sacrement de confirmation
 Sacrement des malades
 Sacrement du baptême
 Sacrement du Miracle